Кханна (, ) — распространенная индийская фамилия. Известные носители:
 Кханна, Акшай (род. 1975) — индийский актёр, сын Винода Кханны.
 Кханна, Винод (1946—2017) — индийский актёр, продюсер и политик.
 Кханна, Гопал Кришна (род. 1944) — индуистский кришнаитский гуру, один из духовных лидеров Международного общества сознания Кришны.
 Кханна, Раджеш (1942—2012) — актёр, продюсер и политик.
 Кханна, Рахул (род. 1972) — индийский актёр и телеведущий, сын Винода Кханны.
 Кханна, Твинкл (род. 1974) — индийская актриса, дочь Раджеша Кханны.